Банги:
 Банги — язык банту.
 Банги — смешанный язык на основе кри и канадского диалекта шотландского языка.